

Toponymie

 Rouen, ville française, chef-lieu du département de la Seine-Maritime et de la région Normandie.
 Rouen, obchtina bulgare de l'oblast de Bourgas.

Patronymie

 Charles Rouen (1838-), historien et militaire belge.
 Tom Rouen (1968-), joueur américain de football américain.

Divers
 Rouen, un ouvrage publié en 1935 par Lucie Delarue-Mardrus
Le Rouen, ancien cargo transformé en transport d'hydravions, en service dans la Marine nationale française durant la Première Guerre mondiale.
 Canard de Rouen, une race de canard